Second City steht für:

 Second City, Spitzname für Chicago
 The Second City, Theatergruppe aus Chicago
 SecondCity (* 1987), britischer DJ und Produzent